Божница (божонка, боженка) 
 Божница — часовня, которую ставили там, где нет храмов, или над могилами усопших. От украшения иконами она и получила название божницы. Божницей также называется часовня, поставленная над алтарём разрушенного храма или на другом особо почитаемом месте, например над родником. 
 Божница — богадельня.
 Божница — киот, полка для икон.

Примечания

Ссылки 
 
 Божница. Российский гуманитарный энциклопедический словарь.